Ievgueni Vladimirovitch Yablonski (en ) ou Iawhen Ouladzimiravitch Yablonski (en ), né le  à Tcherven, est un footballeur international biélorusse évoluant actuellement au poste de milieu de terrain à l'Aris Limassol.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 BATE Borisov
 Champion de Biélorussie en 2014, 2015, 2016 et 2017.
 Vainqueur de la Coupe de Biélorussie en 2015 et 2020.

Liens externes 
 

Naissance dans le voblast de Minsk
Naissance en mai 1995
Footballeur international biélorusse
Joueur du FK BATE Borisov